L'espressione nazionale di hockey su ghiaccio della Norvegia può essere riferita a:

 Nazionale di hockey su ghiaccio maschile della Norvegia
 Nazionale di hockey su ghiaccio femminile della Norvegia